Sanur (Indonesië), een bekende toeristenplaats in Indonesië
 Sanur (Westoever), een plaats in de Palestijnse Autoriteit